Kasab steht für:

 Kasab, Kleinstadt in Syrien
 Kasab (Einheit), ägyptisches Längenmaß

Kasab ist der Familienname folgender Personen:
 Ajmal Kasab (1987–2012), pakistanischer Terrorist

Siehe auch:
 Kassab